Бронз Йосип Львович (1936—2021) — голова ради адвокатів Одеської області, кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Люсі Бронз (* 1991) — англійська професійна футболістка, яка виступає за Манчестер Сіті та збірну Англії.

Примітки